Мальтийская Премьер-лига 1988/1989 () — 74-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1988/1989
Мальта
Мальта
1988 год на Мальте
1989 год на Мальте